Джон Бо́йнтон При́стли (, ; 13 сентября 1894, Брадфорд — 14 августа 1984, Стратфорд-апон-Эйвон) — английский романист, автор эссе, драматург и театральный режиссёр.

Биография 
Пристли родился 13 сентября 1894 года в Брадфорде в семье провинциального учителя. После окончания обучения работал клерком. Во время Первой мировой войны служил в армии.

После войны поступил в Кембриджский университет, где изучал английскую литературу. Занимался литературной критикой, в частности опубликовал книгу «Фигуры в современной литературе» (, 1924). Затем последовало ещё несколько эссе и литературно-исторических трудов. Настоящую известность Пристли принёс роман  (, 1929) о приключениях группы бродячих артистов. Умер 14 августа 1984 года в Стратфорд-апон-Эйвоне.

Пристли стал одним из популярнейших драматургов Великобритании. С 1988 года на сцене Санкт-Петербургского Театра сказки идёт спектакль «Зелёная кровь» по повести Пристли «Сноглл».

Личная жизнь 
Был женат трижды. В первом браке родилось две дочери (1923 и 1924), жена умерла от рака (1925). В новом браке родилось две дочери и сын. В 1953 Пристли женился на археологе Жакетте Хоукс, известной феминистке и исследовательнице доисторического мира.

Библиография

Экранизации 
  — «Теперь пусть уходит», (телеспектакль), режиссёр Сергей Алексеев
 1964 — «Золотое руно» (радиоспектакль)
 1967 — «Доктор Солт уезжает» (телеспектакль)
  — «Гендель и гангстеры» (телеспектакль)
 1969 — «Улица Ангела» (телеспектакль)
  — «Опасный поворот»
  — «Он пришёл» (телеспектакль)
 1974 — «Лишний день в июне» (телеспектакль Ленинградского телевидения)
 1974 — «Время и семья Конвей» (спектакль театра им М. Н. Ермоловой, 2 серии)
  — «Бешеное золото»
  — «31 июня»
  — «Инспектор Гулл»
  — «Скандальное происшествие в Брикмилле»
  — «Зелёная комната» (фильм-спектакль)
  — «Время и семья Конвей»
  — «Призраки зелёной комнаты»
  — «Мухнем на луну» (фильм-спектакль), поставлен режиссёром Арменом Элбакяном, по мотивам пьесы «Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун»

Также множество зарубежных экранизаций, мюзиклов и радиоспектаклей.
  — «Старый тёмный дом»
 1933 — «Хорошие компаньоны» / The Good Companions
 1954 — «Визит инспектора» (Великобритания, режиссер Гай Хэмилтон)
 1957 — «Хорошие компаньоны» / The Good Companions
 1965 — «Опасный уголок» / Dangerous Corner (Австралия) 
 1982 — «Визит инспектора» / An Inspector Calls (Великобритания, режиссер	Майкл Симпсон)
 1985 — «Время и семья Конвей» / Time and the Conways (Великобритания, режиссер Майк Варди)
 1986 — «Утраченные империи» / Lost Empires (Великобритания, режиссер Алан Гринт), сериал
 1987 — «Когда мы поженимся» / When We Are Married (Великобритания, режиссер Бэрри Дэвис)
  — «Сон в летний день» / A Summer Day's Dream (Великобритания, режиссер Кристофер Морахэн)
 2006 — «Последний отпуск» / Last Holiday (США, режиссер Уэйн Ван)
 2015 — «Инспектор пришел» (Гонконг, режиссеры Рэймонд Вон, Герман Яу)
 2015 — «Визит инспектора» (телевизионная экранизация BBC, режиссер Эшлин Уолш)

Примечания

Литература 
 Анастасьев Н. В защиту жизни. Послесловие [Краткий очерк творчества Джона Бойнтона Пристли] / Пристли Д. Б. Затемнение в Грэтли. Повести. Рассказы. Пьесы. — Москва: Правда, 1988. — 576 с. — С.562-574.

Ссылки 
 
 
 
 Джон Бойнтон Пристли на сайте КиноПоиск

Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Джон Бойнтон Пристли
Президенты Английского ПЕН-центра
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-Холл-колледжа (Кембридж)
Социалисты Великобритании
Английские писатели XX века
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка